Het WTA-tennistoernooi van Bali (officieel Wismilak International) van 2003 vond plaats van 8 tot en met 14 september 2003 op het Indonesische eiland Bali. Het was de negende editie van het Wismilak-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Svetlana Koeznetsova was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd, Jelena Dementjeva uit Rusland, won het toer­nooi, zonder ook maar één set te verliezen. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Amerikaanse Chanda Rubin. Dementjeva wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Bali op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2003. Zij won US$ 35.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Cara Black en Virginia Ruano Pascual hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo María Vento-Kabchi en Angelique Widjaja won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Émilie Loit en Nicole Pratt in twee sets. Het was hun eerste (en uiteindelijk enige) gezamenlijke titel. De Venezolaanse Vento-Kabchi had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Indonesische Widjaja een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bali 2003
Bali